Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Kaplan che ha battuto in finale Robbie Weiss 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Matt Anger (quarti di finale)
 Nevio Devide (secondo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Todd Nelson (secondo turno)

 Paul Wekesa (primo turno)
 Malcolm Allen (primo turno)
 Robbie Weiss (finale)
 Luke Jensen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1989